Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-89 (1916)
 UB-89

Вторая мировая война 
 U-89 (1941)